Benediktweg bezeichnet u. a. folgende Pilgerwege:

 Benediktweg (Deutschland), 248 Kilometer langer Rundweg von und nach Altötting
 Benediktweg (Italien), 320 Kilometer langer Weg von Norcia über Subiaco nach Montecassino
 Benediktweg (Österreich), 240 Kilometer langer Weg von Spital am Pyhrn nach Gornji Grad
Siehe auch:
 Benediktusweg